Bianca steht für:
 Bianca (Vorname), weiblicher Vorname
 Bianca (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 (218) Bianca, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Bianca (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Linux Mint 2.2 Bianca, Codename der Version 2.2 von Linux Mint
 Bianca (Film), italienischer Spielfilm von Nanni Moretti (1984)
 Bianca – Wege zum Glück, ehemalige Telenovela

Personen:
 Bianca (Sängerin) (* 1948), deutsche Schlagersängerin und -komponistin
 eine russische Popsängerin (* 1985), siehe Byanka
 Viva Bianca (* 1983), australische Schauspielerin
 die Hauptfigur der Fernsehserie Bianca – Wege zum Glück
 Wolfgang Bianca (1913–1982), Schweizer Bioklimatologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bianca Zauberkind
 Blanca